Deux navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Wren:
 Le HMS Wren (D88), un destroyer de classe V et W lancé à Yarrow en 1919 et coulé par avion au large d'Aldeburgh le .
 Le HMS Wren (U28), un sloop de classe Black Swan modifié lancé le  et, dans le cadre du deuxième groupe d'escorte du capitaine Frederic Walker, a aidé au naufrage de plusieurs sous-marins. Mise à la ferraille en 1956.